Lorsque l'enfant paraît peut désigner :
 un poème de Victor Hugo ;
 Lorsque l'enfant paraît, un film réalisé en 1910 par Léonce Perret ;
 Lorsque l'enfant paraît, une pièce de théâtre d'André Roussin créée en 1951 ;
 Lorsque l'enfant paraît, un film réalisé en 1956 par Michel Boisrond.